Rekdal est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1987), skieur acrobatique norvégien
Kjetil Rekdal (né en 1968), joueur norvégien de football
, poétesse américaine
 (né en 1970), joueur norvégien de football

Homonymie de patronyme